Želkovice bezeichnet mehrerer Orte in Tschechien
Želkovice, Gemeinde im Okres Louny
Želkovice u Libomyšle, Ortsteil von Libomyšl, Okres Beroun
Želkovice, Ortsteil von Hořiněves, Okres Hradec Králové